Слово шерп или шерпа (во множественном числе шерпы) может обозначать:

 шерпы — народность, живущая в Восточном Непале и в Индии;
 шерп — профессиональный носильщик в горах Непала;
 шерпа или шерп — доверенное лицо руководителя страны-члена «Большой семёрки».
 «Шерп» — вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления.